Бодякино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Бодякино — деревня в Городокском районе Витебской области.

Россия 
 Бодякино — деревня в Куньинском районе Псковской области.